Lisandra ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Für den Namen Lisandra existieren zwei verschiedene Herleitungen.

Einerseits handelt es sich um eine portugiesische und spanische Variante von Lysandra, der weiblichen Variante von Lysandros/Lysander. Der Name setzt sich aus den altgriechischen Elementen  „Trennung“, „Auslösung“, „Befreiung“ und  „Mann“ zusammen.

Andererseits handelt es sich bei dem Namen um die korsische und sardinische weibliche Form von Lisandru, der auf den Namen Alexander zurückgeht. Der Name besteht aus den Elementen  „verteidigen“, „helfen“ und  „Mann“.

Varianten 

 Deutsch: Lysandra
 Portugiesisch: Lizandra
 Isländisch: Lísandra
 Italienisch: Lissandra

Für weitere Varianten: siehe Alexandra

Bekannte Namensträger 
 Lisandra Bardél (* 1990), deutsche Schauspielerin und Musicaldarstellerin
 Lisandra Espinosa (* 1986), kubanische Handballspielerin
 Lisandra Guerra (* 1987), kubanische Bahnradsportlerin
 Lisandra Parede (* 1984), brasilianische Schauspielerin
 Lisandra Llaudy Pupo (* 1988), kubanische Schachspielerin
 Lisandra Ramos (* 1987), kubanische Künstlerin und Designerin
 Lisandra Rodriguez (* 1986), kubanische Diskuswerferin
 Lisandra Salvador (* 1990), angolanische Handballspielerin
 Lisandra Souto (* 1975), brasilianische Schauspielerin
 Lisandra Suárez, kubanische Badmintonspielerin
 Lisandra Tena (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Lisandra Teresa Ordaz Valdés (* 1988), kubanische Schachspielerin
 Lizandra Lusson (* 1986), kubanische Handballspielerin

Siehe auch 
 Lysandra
 Maria Isabel de Lizandra (* 1946), brasilianische Schauspielerin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Griechischer Personenname
Portugiesischer Personenname
Spanischer Personenname